Norco (Califórnia)
Norco (Luisiana)

Desambiguações de topônimos